

Іванцево — село, Білохолуницький район, Кіровська область
 Іванцево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область